— трёхмерный платформер из серии Mario, разработанный компанией Nintendo для консоли Wii, сиквел Super Mario Galaxy. Игра была выпущена 23 мая 2010 года в Северной Америке, 27 мая 2010 — в Японии и 11 июня 2010 — в Европе.

Сюжет 
Принцесса Пич приглашает Марио на Звёздный фестиваль, обещая угостить его пирогом домашнего приготовления. По пути во дворец принцессы он встречает Луму — похожее на звезду существо, которое наделяет его возможностью вертеться. Неожиданно Марио видит своего заклятого врага — короля Купу. Тот достиг огромного размера и, напав на Грибное королевство, как водится, похищает Принцессу Пич. После этого злодей отправляется в космос, чтобы создать там собственную империю. Марио пускается в погоню и в космосе встречает Луббу, называющего себя главным Лумой, который предоставляет ему в распоряжение космический корабль, работающий на энергии звёзд. На нём Марио начинает своё путешествие с целью спасти принцессу, а также помочь Луббе найти потерянных Лум.

Геймплей 
Геймплей Super Mario Galaxy 2 схож с игровым процессом предыдущей части. Размеры планет стали меньше, что позволяет игроку чаще перемещаться с одной планеты на другую. Марио теперь может передвигаться верхом на Йоши, как в Super Mario World. Динозаврик может помогать Марио преодолевать препятствия, используя свой язык, а также заглатывать врагов и использовать их в качестве снарядов. Поедая фрукты, Йоши приобретает дополнительные способности, при этом меняя свой цвет. Красный Йоши получает дополнительное ускорение, синий имеет возможность надуваться как шар, а жёлтый динозаврик светится, помогая Марио находить секреты в темноте.

Игровая вселенная состоит из шести миров, а также седьмого мира, являющегося секретным. По мере прохождения Super Mario Galaxy 2 игрок встречается с двадцатью боссами, при том с некоторыми из них — несколько раз.

В Super Mario Galaxy 2 присутствует возможность наподобие той, что была использована в New Super Mario Bros. Wii, позволяющая игроку передать управление компьютеру, который автоматически пройдёт вызывающие затруднение места. Однако включив этот режим, игрок окончит уровень с бронзовой звездой, а не с золотой, как в случае самостоятельного прохождения. В игре также присутствует кооперативный мультиплеер; в этом случае второй игрок управляет Лумой.

Разработка 
Игра была впервые представлена на выставке Electronic Entertainment Expo 2009 года. Её релиз мог состояться раньше запланированного, однако был перенесён на середину 2010 года из-за выхода в конце 2009 игры New Super Mario Bros. Wii. Сигэру Миямото в одном из своих интервью заявил, что более 90 % возможностей в игре являются абсолютно новыми.

Оценки 

Как и предыдущая часть, Super Mario Galaxy 2 получила множество хвалебных слов от критиков. GameSpot поставил игре высший балл (10), отметив, что игра установила новые стандарты платформеров. Также высшей оценкой Super Mario Galaxy 2 удостоили сайт IGN и журнал Edge. Среди недостатков игры рецензентами отмечались её повышенная сложность и сходство с первой частью. Средняя оценка Super Mario Galaxy 2 на Game Rankings составляет 97,07 %, на сайте Metacritic — 97/100.

Super Mario Galaxy 2 получила премию BAFTA в области игр 2011 года в номинации «Gameplay».

Примечания

Ссылки 
Официальные сайты
 Super Mario Galaxy 2 на Nintendo.com
 Официальный японский сайт
 

Профильные ресурсы
 Super Mario Galaxy 2 на сайте IGN
 Super Mario Galaxy 2 на сайте GameSpot
 Super Mario Galaxy 2 на сайте GameFAQs

Компьютерные игры 2010 года
Платформеры
Игры Mario
Игры только для Wii
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры, разработанные Nintendo EAD
Компьютерные игры, изданные Nintendo
Компьютерные игры — лауреаты премии BAFTA Games